PMM steht als Abkürzung für:
 das spanische Kfz-Kennzeichen für Parque Móvil Ministerios, siehe Kfz-Kennzeichen (Spanien) #Kennbuchstaben
 Permanent Multipurpose Module, ein Modul der Internationalen Raumstation ISS, siehe Multi-Purpose Logistics Module #Permanent Multipurpose Module (PMM)
 Printing and the Mind of Man, dt. Titel Bücher die die Welt verändern, Ausstellungskatalog und Buch 
 Professional Murder Music, US-amerikanische Alternative-Metal-Band
 ein modernisiertes Modell der Makarow (Pistole) mit 12 Schuss und einem höheren Gewicht
 ein sowjetisches Brücken- und Übersetzfahrzeug, siehe PMM Wolna und PMM-2

pmm steht als Abkürzung für:
 Pol (Sprache), eine Bantusprache (nach ISO 639-3)

Abkürzung